Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas je nogometni stadion u gradiću Moreiri de Cónegosu u Portugalu.

Pušten je u uporabu 2002. godine.

Ima dvije natkrivene i dvije otkrivene tribine. Nema kutnih tribina. 

Ima rasvjetu, tako da se na njemu mogu igrati i noćne utakmice.

Može primiti do 9.000 gledatelja.

Na njemu svoje domaće susrete igra nogometni klub Moreirense.

Freitas, Joaquim de Almeida